Podvin je krajevno ime v Sloveniji:

 Podvin, Žalec
 Podvin pri Polzeli
 Podvin (Iščica), potok
 Grad Podvin, pri Radovljici

Naselja v Sloveniji